Bleib bei mir ist der Titel folgender Filme:
 Bleib bei mir (1949) (Un hombre va por el camino), spanisches Filmdrama des Regisseurs Manuel Mur Oti aus dem Jahr 1949
 Bleib bei mir (1999), deutscher TV-Film des NDR von den Regisseuren Dirk Oetelshoven, Markus Busch, Lars Montag, Dirk Kämper
 Bleib bei mir (2009), deutscher Familienfilm des Regisseurs Dirk Regel aus dem Jahr 2009